Callao hace referencia a varias poblaciones:
 al Callao, ciudad del Perú;
 a El Callao, una población minera antigua en Venezuela.
 a Callao, ciudad en el condado de Macon, estado estadounidense de Misuri.
 a Callao, área no incorporada del condado de Tooele, estado estadounidense de Utah.
 a Callao, área no incorporada del condado de Northumberland, estado estadounidense de Virginia.

También puede hacer referencia a varios hitos urbanos:
 a la Avenida Callao, arteria vial de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina);
 a la estación Callao de la línea B de la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina);
 a la estación Callao de la línea D de la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina);
 a la estación Callao de la línea G de la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina);
 a la plaza de Callao, en Madrid (España);
 a la estación de Callao de la red del metro de Madrid (España).

Además, hace referencia a otras acepciones:
 a la Provincia Constitucional del Callao, en el Perú;
 al Distrito del Callao, en el Perú;
 al Municipio El Callao, en el Estado Bolívar (Venezuela);
 al Diario El Callao, en el Perú;
 al Calipso del Callao, un tipo de baile y canciones desarrollado por los inmigrantes trinitarios en población venezolana de El Callao;
 al Hombre de Callao, restos fósiles encontrados en Filipinas;
 a la Cueva del Callao, cuevas filipinas;
 al Puerto del Callao, en el Perú;
 a la Bahía del Callao, en el Perú;
 al Jirón Callao, calle del Damero de Pizarro en el centro histórico de Lima, capital del Perú;

Existen acepciones relativas a confrontaciones marítimas:
 Bloqueo del Callao en la Guerra del Pacífico;
 Combate del Callao en la Guerra hispano-sudamericana.